Kayaköy può riferirsi a diversi toponimi della Turchia:

Comuni
Kayaköy, nella provincia di Kütahya
Kayaköy, nella provincia di Smirne

Villaggi
Kayaköy, nella provincia di Muğla